Les élections métropolitaines de 2020 dans la métropole de Lyon se déroulent en même temps que les élections municipales françaises de 2020, pour le renouvellement des membres du conseil de la métropole de Lyon. C'est la première fois que le conseil métropolitain est élu au suffrage universel direct.

Le premier tour a lieu le . Le second tour, initialement prévu pour le , est cependant reporté au  du fait de la pandémie de Covid-19.

Mode de scrutin 
Le mode de scrutin est similaire à celui des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. La métropole de Lyon est divisée en 14 circonscriptions représentées par 7 à 17 conseillers métropolitains en fonction de leur poids démographiques. Dans chaque circonscription, les électeurs votent au suffrage universel direct pour une liste.

Si une liste dépasse les 50 % des suffrages exprimés au premier tour, elle obtient 50 % des sièges de conseiller métropolitain à pourvoir pour cette circonscription (arrondis à l'unité supérieure) et les autres sièges sont partagés entre l'ensemble des listes (y compris la liste arrivée en tête) selon la règle de la plus forte moyenne. Si aucune liste ne dépasse les 50 % des suffrages exprimés au premier tour, un second tour opposant toutes les listes ayant dépassé 10 % est organisé ; ces listes peuvent fusionner entre elles ou avec toute liste ayant obtenu plus de 5 %. À l'issue du second tour, la liste arrivée en tête obtient 50 % des sièges à pourvoir (arrondis à l'unité supérieure) et les autres sièges sont partagés entre l'ensemble des listes (y compris la liste arrivée en tête) selon la règle de la plus forte moyenne. 
Les 150 conseillers métropolitains ainsi élus élisent ensuite le président de la métropole de Lyon.

Sondages

Premier tour

Second tour

Campagne

Accord entre Gérard Collomb et les Républicains au second tour 
Pour le second tour, reprogrammé au  sauf si la situation sanitaire se détériorait à nouveau, Gérard Collomb noue un accord, le 28 mai 2020, avec Les Républicains pour les élections municipales et métropolitaines : pour la métropole, la liste menée par l'ancien ministre de l'intérieur se retire au profit de la liste LR menée par François-Noël Buffet, ce qui provoque de nombreuses réactions politiques, tandis que la liste dissidente menée par David Kimelfeld refuse toute alliance avec Collomb et LR. 

Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche, réagit quelques heures après en indiquant qu'il ne peut « cautionner un tel accord politique », et demande à la commission nationale d’investiture du parti d'examiner « leur désinvestiture ». Le lendemain, la commission se prononce en faveur du retrait de son soutien aux listes de Gérard Collomb. L'alliance est également contestée par des candidats LREM dans les circonscriptions, avec notamment Julien Ranc qui annonce que sa liste dans la circonscription Ouest prendra « sa totale indépendance » et ne se présentera pas au second tour sous la bannière du maire de Lyon. La fusion de la liste Ranc avec celle d'Alain Galliano est officialisée le 3 juin 2020.

Alliance entre EÉLV et la Gauche unie 
Une fusion de listes entre la Gauche unie de Renaud Payre et les écologistes menés par Bruno Bernard est officialisée sur la circonscription métropolitaine de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael laissant la tête de liste à Bruno Bernard.

Au niveau métropolitain, une fusion est conclue le  entre EÉLV, la Gauche unie et le GRAM de Nathalie Perrin-Gilbert avec Bruno Bernard en chef de file.

Résultats

Résultats métropolitains

Résultats par circonscription

Circonscription A (Lyon Ouest) 
  et  arrondissements de Lyon
  à pourvoir

Circonscription B (Lyon Centre) 
 ,  et  arrondissements de Lyon
  à pourvoir

Circonscription C (Lyon Sud) 
  arrondissement de Lyon
  à pourvoir

Circonscription D (Lyon Sud-est) 
  arrondissement de Lyon
  à pourvoir

Circonscription E (Lyon Est) 
  arrondissement de Lyon (Est)
  à pourvoir

Circonscription F (Lyon Nord) 
 arrondissement de Lyon (Ouest) et  arrondissement de Lyon
  à pourvoir

Circonscription G (Villeurbanne) 
 Commune de Villeurbanne
  à pourvoir

Circonscription H (Rhône Amont) 
 Communes de Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu et Vaulx-en-Velin
  à pourvoir

Circonscription I (Porte des Alpes) 
 Communes de Bron, Chassieu, Mions et Saint-Priest
  à pourvoir

Circonscription J (Portes du Sud) 
 Communes de Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize et Vénissieux
  à pourvoir

Circonscription K (Lônes et Coteaux) 
 Communes de Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et Vernaison
 à pourvoir

Circonscription L (Ouest) 
 Communes de Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l'Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-Lune
  à pourvoir

Circonscription M (Val de Saône) 
 Communes de Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Village et La Tour-de-Salvagny
  à pourvoir

Circonscription N (Plateau Nord - Caluire) 

 Communes de Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp
  à pourvoir

Articles connexes 
Élections municipales de 2020 dans le Rhône et la métropole de Lyon

Notes et références

Notes

Références 

Lyon
Métropole de Lyon
Élection locale en France
Scrutin reporté en raison de la pandémie de Covid-19
Politique en mars 2020
Politique en juin 2020